Bori – arrondissement del Benin
Bori – rivista slovena

Persone
 Lucrezia Bori – soprano spagnolo
 Pier Cesare Bori – storico delle religioni, traduttore, accademico e docente italiano